Baileys Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baileys Corner (Indiana), im Jasper County
 Baileys Corner (Massachusetts), im Plymouth County
 Baileys Corner (New Hampshire), im Merrimack County
 Baileys Corner (New Jersey), im Monmouth County